Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Futures, se dispute à Bakersfield du 9 au .

Pam Casale remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Hallquist, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Californie
Sport en Californie en 1981
Bakersfield (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en mars 1981